

Гейзелгерст — місто, штат Джорджія
 Гейзелгерст — місто, штат Міссісіпі